Моцак Григорій Іванович — новатор виробництва у вугільній промисловості. Герой Соціалістичної Праці, депутат Верховної Ради СРСР 8—11-го скликань.
 Моцак Грицько Іванович — козак Дієвої Армії УНР, Герой Другого Зимового походу.